zamczysko – miejsce, w którym znajdują się pozostałości zamku

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 7, w tym 2 podstawowe
 Zamczysko – część miasta Gdańsk
 Zamczysko – część miasta Zamość
 Zamczysko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Osielsko
 Zamczysko – część wsi Strobin w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Konopnica
 Zamczysko – przysiółek wsi Górki w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Leoncin
 Zamczysko – część wsi Chroberz w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie
 Zamczysko – osada w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Gołańcz

Szczyty i wzniesienia 
 Zamczysko – szczyt i formacja skalna w Pieninach
 Zamczysko – szczyt w Beskidzie Małym
 Zamczysko – szczyt w Beskidzie Wyspowym
 Zamczysko – wzniesienie w Melsztynie na Pogórzu Wiśnickim
 Zamczysko – wzniesienie w Sobolowie na Pogórzu Wiśnickim
 Zamczysko – wzniesienie we wsi Dubie
 Zamczysko – wzniesienie we wsi Ryczów w województwie śląskim
 Zamczysko – wzniesienie w Baczynie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Inne 
 Zamczysko – formacja skalna w Dolinie Kluczwody
 Zamczysko – jezioro na Pojezierzu Ińskim
 Zamczysko – pozostałości po zamku Stefana Batorego, znajdujące się w Puszczy Białowieskiej
 Zamczysko – pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska w Podegrodziu
 Zamczysko – skała na północny zachód od wsi Będkowice
 Zamczysko (Ostrężnik) – skała w osadzie Ostrężnik koło Złotego Potoku w woj. śląskim
 Zamczysko – turnia w grani Furkaski w polskich Tatrach Zachodnich

Zobacz też 
 Rezerwat przyrody Zamczysko w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka
 Rezerwat przyrody Zamczysko w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bieliny
 Zamek